Acidophilie steht für:

 Acidophilie (Ökologie), die Bevorzugung saurer Habitate durch Lebewesen
 Acidophilie (Zytologie, Hämatologie), die Bindung „saurer“ anionischer Farbstoffe an bestimmten Bestandteilen von Zellen der Lebewesen